Tanytermitidae — ископаемое семейство термитов. 2 рода и 2 вида из бирманского янтаря (меловой период, Мьянма).

Описание 
Ископаемая группа термитов. Половые особи имеют удлиненную голову, очень похожая на более длинные головы некоторых крылатых половых особей рода Heterotermes (например, Heterotermes paradoxus, H. occiduus), субпрямоугольная, фонтанелла отсутствует (присутствует у Neoisoptera), Y-образный рубец декольте отсутствует; сложные глаза маленькие, округлые; оцеллии отсутствуют (есть у Icoisoptera); мандибулы не выходят за вершину верхней губы, правая жвала с двумя острыми краевыми зубцами и удлиненным верхушечным зубцом, без вспомогательного зуба (присутствует у Archotermopsidae и Stolotermitidae) (зубной ряд известен только для Tanytermes, скрыт у Tanytermitalis); антенна с 14—18 члениками (длиннее у представителей семейства Mastotermitidae и минотряда Teletisoptera, хотя у некоторых Stolotermitidae всего 15 члеников). Как и у всех термитов, за исключением некоторых базальных групп, таких как Melqartitermitidae и Mylacrotermitidae, у Tanytermitidae отсутствуют вентральные цервикальные шейные склериты (наблюдаемые только у Tanytermitalis). Переднеспинка плоская (у Hodotermitidae слабо седловидная), либо немного уже, либо шире головы. Формула голенных шпор 2-3-2 или 3-3-2 (3-3-3 у Kalotermitidae); лапки четырехчлениковые (то есть, второй членик отсутствует — второй членик у некоторых представителей минотряда Teletisoptera становится скрытым, и полностью отсутствует в других кладах); претарзальные коготки простые, аролиум присутствует или отсутствует. Перепонки крыльев не сетчатые; Sc, R и Rs сильно пигментированы, оставшиеся продольные сектора слабо пигментированы; передние крылья крупнее задних (плезиоморфность по сравнению с Termitidae); CuP (claval fissure) заканчивается на заднем крае крыла перед швом базального расщепления; Sc короткий, R1 простой, Rs идет параллельно косталному краю, радиальное поле узкое, M проходит примерно на полпути между Rs и CuA и склеротизируется, как CuA (а не как Rs). Заднее крыло без анальной лопасти (присутствует у Mastotermitidae). Церки димерные (наблюдаются только у Tanytermitalis, неизвестны для Tanytermes), как и у Kalotermitidae.

Систематика 
Семейство включает два ископаемых рода, в том числе род †, который ранее не имел точного систематического положения и его включали напрямую в состав клады Euisoptera. Семейство выделено в отдельный минотряд Artisoptera в составе парвотряда Euisoptera. Минотряд Artisoptera включает Tanytermitidae и Icoisoptera (= Kalotermitidae + Neoisoptera, то есть все высшие термиты). Виды этой группы довольно разнородны по большинству признаков, с несколькими инверсиями у Neoisoptera. Боковые края переднеспинки имаго обычно субпараллельны. Остается неясным, следует ли включать в эту группу такие роды, как † или †. Таксон Tanytermitidae был впервые выделен в 2021 году американским энтомологом Майклом Энджелом (США) в ходе ревизии ископаемых групп низших термитов.

 Минотряд Artisoptera
 Семейство †Tanytermitidae
 †
 †
 †
 †

См. также 
 Hospitalitermes hospitalis
 Macrotermes bellicosus

Примечания

Литература

Ссылки 
 Paleobiology Database: †Clade Euisoptera Engel et al. 2009 (termite).
 Reginaldo Constantino. Termite Catalog: Subfamily Archotermopsidae. Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília.
Термиты
Семейства насекомых